Plaats in Indonesië
 Sejati (Giriwoyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Sejati (Camplong), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java
 Sejati (Rambah Hilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Rokan Hulu in de provincie Riau